Бромлей — фамилия. Известные носители:
 Бромлей (династия) — династия дореволюционных российских промышленников, из которой, кроме того, происходят:
 Бромлей, Юлиан Владимирович (1921—1990) — советский историк, внук К. С. Станиславского.
 Бромлей, Софья Владимировна (1921—2012) — советский и российский диалектолог, сестра предыдущего.
 Бромлей, Надежда Николаевна (1889—1966) — советская актриса, тетка предыдущих.
 Бромлей, Наталья Николаевна (1887—1982) — автор исторической повести из времён восстания Спартака «Приключения мальчика с собакой» (первое изд. — 1959 г., в соавт. с Н. Ф. Остроменцкой (1893—1969)), мать Ю. В. Бромлея.
 Бромлей, Наталья Яковлевна (1935—2012) — доктор исторических наук, жена Ю. В. Бромлея.
 Бромлей, Елена Юлиановна — актриса, театральный критик, кандидат искусствоведческих наук, дочь Ю. В. Бромлея, правнучка К. С. Станиславского.

См. также 
 Бромли
 Общество механических заводов братьев Бромлей